Gobelius ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelius Gobelius (1570–1611), deutscher Weihbischof
 Cornelius Gobelius (1611–1654) (1611–1654), Pfalzgraf des Kaisers und Berater des Bischofs von Bamberg 
 Martin Gobelius (1535–1598), deutscher Geistlicher und Stiftsdechant
 Johann Georg Gobelius (1562– nach 1615), deutscher Mediziner, Rektor und Leibarzt